Schett ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Schett (* 1976), österreichische Tennisspielerin
 Josef Schett (* 1960), österreichischer Politiker (VT), Landtagsabgeordneter in Tirol
 Katharina Schett (* 1992), deutsche Behindertensportlerin
 Tanja Schett (* 1974), Geburtsname der österreichischen FIFA-Schiedsrichterin Tanja Hausott

Schett steht auch für:
 Schett (Einheit), ein altes italienisches Getreidemaß

Siehe auch:
 Schet
 Schött
 Tschet